Tianchi – jezioro w Sinciangu
 Tianchi – jezioro na granicy Chin i Korei Północnej